

Toponyme 

  de Budapest ;
  de Marseille ;
  de Paris (arrondissement de Passy) ;
  de Vienne (Ottakring).

Titres 

 Paris  (2009), série télévisée française.